Лукова може бити:

 , насеље у Маларицком рејону, Брестска област, Белорусија
 , насеље у Смаљавичком рејону, Минска област, Белорусија

или:

 , језеро у Червењском рејону, Минска област, Белорусија

Види још 

 Лукавац (вишезначна одредница)
 Лукавица
 Лукићи
 Луково
 Луковац
 Луковица
 Лукомир